Открытый чемпионат Шэньчжэня по теннису среди женщин 2020 (англ. 2020 WTA Shenzhen Open) — розыгрыш ежегодного профессиональный теннисного турнира, проводящегося в Шэньчжэне (Китай) и являющегося частью тура WTA в рамках международной серии. Основной турнир проходил с 6 января 2020 года по 12 января 2020 года на хардовых кортах Shenzhen Longgang Sports Center, игры квалификации - с 4 по 5 января 2020 года.

Общий призовой фонд турнира составил 750 000 долларов/

Общая информация 
Чемпионы 2020

Рейтинговые очки

Призовой фонд

Посев игроков

Одиночный разряд 

 1 Рейтинг учтён на 30 Декабря 2019
Теннисистки, получившие "уайлд-кард":
  Дуань Инъин
  Сиюй Ван
  Ванг Синюй 
 
Теннисистки, имеющие защищённый рейтинг":
 Шелби Роджерс
Теннисистки, победившие в квалификации:
  Анна-Лена Фридзам 
  Ирина-Камелия Бегу 
  Маргарита Гаспарян
  Николь Гиббс
Теннисистки, счастливые участницы квалификации (LL):

Парный разряд 

 1 Рейтинг учтён на 30 Декабря 2019
Теннисные пары, получившие "уайлд-кард":
  Янь Синью /  Тан Цяньхуэй 
  Шуюэ Ма /  Юэ Юань

Ход соревнования

Одиночный разряд

Финал

Секция 1

Секция 2

Квалификация

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Парный разряд

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Шэньчжэнь
Теннис
Январь 2020 года в Китае
Открытый чемпионат Шэньчжэня по теннису среди женщин